Натуральне число 1835
 1835 рік до нашої ери
 1835 рік нашої ери